Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale Miguel Gallardo-Valles e Gustavo Marcaccio 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago González /  Alejandro Hernández (Campioni)
 Brian Dabul /  Damián Patriarca (quarti di finale)

 Bruno Echagaray /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Miguel Gallardo-Valles /  Gustavo Marcaccio (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2004